Pădurea cu Pini este un termen care se poate referi la:
 Pădurea cu pini Comja - Rezervația de fag și carpen de pe Dealul Comja situat la limita dintre județele Maramureș și Satu Mare
 Parcul cu Pini Moinești - Rezervație de Pin negru situată pe Dealul Oșoiu din Moinești